F591 oder F 591 steht für:
 Altair (F591), ehemals USS Gandy (DE-764), italienischer Geleitzerstörer
 Virginio Fasan (F591), italienische Fregatte, siehe FREMM#Einheiten

F591